El término Crítica puede pertenecer a cualquiera de los siguientes artículos:

Ciencia 
Crítica: reacción u opinión personal y analizada ante un tema.

Ramas 
Crítica literaria
Crítica cinematográfica
Crítica social
Crítica de arte
Crítica periodística
Crítica sociocultural
Crítica del juicio

Diarios 
Diario Crítica: diario argentino fundado en 1913 y retirado en 1962.
Crítica de la Argentina: diario argentino fundado en 2008 y retirado en 2010.

Editoriales 
Editorial Crítica: editorial española perteneciente al Grupo Planeta.

Otros 
Crítica de la razón pura: obra principal del filósofo prusiano Immanuel Kant.
Crítica acompasada: método de crítica literaria desarrollado a finales del siglo XX en España.
Crítica a la religión: parte de la filosofía que analiza el tema de la religión desde un punto de vista crítico.